Streitschlichtungsverfahren bzw. Streitbeilegungsverfahren steht für:

 allgemein Verfahren zur außergerichtlichen Beilegung eines Rechtsstreits; siehe Schlichtung

speziell:
 Verfahren im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes bei Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmern
 das Streitschlichtungsverfahren vor der Welthandelsorganisation; siehe Welthandelsorganisation#Streitschlichtungsfunktion
 das Schlichtungs- und Streitbeilegungsverfahren im Sinne des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)